Kreislehrgarten bezeichnet die folgenden Orte:

 Kreislehrgarten Bad Grönenbach, im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kreislehrgarten Floß, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kreislehrgarten Glashütten, im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kreislehrgarten Krumbach, im Landkreis Günzburg, Bayern
 Kreislehrgarten Loderbach, im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kreislehrgarten Steinfurt, im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen